Sabirżan Rustamowicz Muminow (; ur. 16 kwietnia 1994 w Ałmaty) – kazachski skoczek narciarski. Uczestnik mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym (2013, 2015, 2019, 2021 i 2023), medalista zimowych igrzysk azjatyckich i mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
We wrześniu 2009 zadebiutował w cyklu FIS Cup, w konkursach w Predazzo zajmując miejsca w dziewiątej dziesiątce. Pierwsze punkty zdobył rok później, po zajęciu 29. miejsca w zawodach w Örnsköldsvik. W 2010 rozpoczął starty w Pucharze Kontynentalnym. 4 sierpnia 2013 w Kuopio zdobył – po ponad 40 nieudanych próbach – punkty w letniej części tego cyklu, zajmując 22. miejsce. W latach 2012-14 trzykrotnie wystartował w mistrzostwach świata juniorów. Najwyżej sklasyfikowany został w ostatnim starcie – na 41. miejscu.

Wystąpił w zawodach skoków narciarskich na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2013. W konkursach indywidualnych odpadł w kwalifikacjach, zajmując w nich 52. miejsce na skoczni normalnej i 46. na skoczni dużej. W konkursie drużynowym reprezentacja Kazachstanu zajęła ostatnie, 12. miejsce, a Muminow oddał w nim najkrótszy skok. W sezonie 2013/2014 startował w Letnim Grand Prix oraz w kwalifikacjach do Pucharu Świata.

Zajął 19. miejsce w konkursie indywidualnym skoków narciarskich na Zimowej Uniwersjadzie 2015. Wystąpił na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015. Odpadł w kwalifikacjach do konkursu indywidualnego na skoczni normalnej, natomiast w zawodach na skoczni dużej zajął 45. miejsce. 10 marca 2015 zadebiutował w zawodach indywidualnych Pucharu Świata. W rozgrywanym bez przeprowadzania kwalifikacji konkursie w Kuopio zajął 53. miejsce.

W lutym 2016 zajął 50. pozycję w jednym z konkursów Pucharu Świata w Ałmaty, a w marcu stanął na najniższym stopniu podium zawodów FIS Cup w Planicy. Zajął 15. miejsce indywidualnie i 8. w drużynie na Zimowej Uniwersjadzie 2017. Na Zimowych Igrzyskach Azjatyckich 2017 zdobył srebrny medal w konkursie drużynowym. Indywidualnie był 9. (skocznia normalna) i 12. (skocznia duża).

W sierpniu 2018 zdobył pierwszy w karierze punkt Letniego Grand Prix, zajmując 30. miejsce w zawodach w Hakubie. W sezonie 2018/2019 dwukrotnie wystąpił w konkursie głównym Pucharu Świata, w najlepszym występie, w zawodach w Val di Fiemme, zajmując 42. lokatę. Na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019 odpadł w kwalifikacjach do obu konkursów indywidualnych, a w drużynowych zajął ostatnie pozycje – 12. w zespole męskim i 13. w mieszanym.

W lipcu 2019 zajął 14. miejsce w zawodach Letniego Pucharu Kontynentalnego w Szczuczyńsku, pierwsze w karierze w drugiej dziesiątce zawodów tej rangi. W sezonie 2019/2020 Pucharu Świata dziesięciokrotnie wystąpił w konkursie głównym. W najlepszym występie, 22 grudnia 2019 w Engelbergu, zajął 38. miejsce. W sezonie 2020/2021 Pucharu Świata siedem razy wystąpił w konkursie głównym, a najwyżej klasyfikowany był na 44. miejscu, w zawodach w Râșnovie. Na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021 indywidualnie na skoczni normalnej był 45., a na dużej odpadł w kwalifikacjach, zaś w drużynie męskiej zajął ostatnie, 14. miejsce.

W grudniu 2021 zajął 12. pozycję w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Zhangjiakou. W styczniu 2022 zajął wraz z reprezentacją Kazachstanu 8. miejsce w zawodach drużynowych Pucharu Świata w Zakopanem. W zawodach indywidualnych cyklu w sezonie 2021/2022 pięciokrotnie wystąpił w konkursie głównym, a najwyżej klasyfikowany był na 36. pozycji, w zawodach w Willingen. Wystąpił na Mistrzostwach Świata w Lotach Narciarskich 2022, na których zajął 36. miejsce indywidualnie.

Stawał na podium mistrzostw Kazachstanu. W 2014 zdobył złoty medal na skoczni dużej oraz srebrny na normalnej, w 2016 i 2017 był trzeci na skoczni dużej, w 2018 pierwszy na skoczni normalnej i drugi na średniej, w 2019 trzeci na skoczni normalnej, a w 2020 drugi na normalnej.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty S. Muminowa na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Starty S. Muminowa na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Starty S. Muminowa na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty S. Muminowa na uniwersjadzie – szczegółowo

Igrzyska azjatyckie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty S. Muminowa na igrzyskach azjatyckich – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan na 19 marca 2023

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata 
stan na 19 lutego 2023

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Willingen Six

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Planica 7

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Titisee-Neustadt Five

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 15 stycznia 2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

Puchar Beskidów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Kazachscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1994
Ludzie urodzeni w Ałmaty